

Богдановська сільська рада — сільське поселення, Балтачевський район, Башкортостан
 Богдановська сільська рада — сільське поселення, Міякинський район, Башкортостан
 Богдановська сільська рада — сільське поселення, Тоцький район, Оренбурзька область